Il singolare del torneo di tennis SAP Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andy Roddick che ha battuto in finale Cyril Saulnier 6-0, 6-4 .

Teste di serie

  Andy Roddick (campione)
  Andre Agassi (quarti di finale)
  Tommy Haas (semifinali)
  Vince Spadea (quarti di finale)

 Jiří Novák (primo turno)
 Mardy Fish (primo turno)
 Jürgen Melzer (semifinali)
 Maks Mirny (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

SAP Open 2005
ATP Tour 2005